Saint-Maur désigne plusieurs lieux et édifices, nommés en hommage à Saint Maur, saint chrétien, patron des charbonniers.

Pseudonyme 

 Sam Saint-Maur, né Samuel Barthélémy Guyot (1906-1979), un peintre et sculpteur français.
Agathe Saint-Maur (1994-), écrivaine romancière française.

Édifices 
 Abbaye de Saint-Maur, aujourd'hui disparue, sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à l'est de Paris, dans le Val-de-Marne, dont découlent
 rue Saint-Maur, dénommée rue Saint-Maur-Popincourt au , dans les 10 et  de Paris
 Rue Saint-Maur, une station du métro de Paris 
 Chapelle Saint-Maur, dans la Forêt de Brotonne, sur la commune de Vatteville-la-Rue
 Chapelle Saint-Maur, aujourd'hui disparu, à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne
 Chapelle Saint-Maur, sur la colline Saint-Maur, dans la commune de Montfaucon (Gard)
 Chapelle Saint-Maur, à Vrémy sur la commune de Failly (Moselle)
 Chapelle Saint-Maur, dans la commune de Ploërmel (Morbihan)
 Église Saint-Maur, de Courmelois, dans la commune de Val de Vesle (Marne)

Communes françaises 
 Saint-Maur, dans le Cher
 Saint-Maur, dans le Gers
 Saint-Maur, dans l'Indre issue de la fusion de l'ancienne commune de Saint-Maur et de Villers-les-Ormes
 Saint-Maur, dans le Jura
 Saint-Maur, dans l'Oise
 Saint-Maur-des-Bois, dans la Manche
 Saint-Maur-des-Fossés (dénommée Saint-Maur jusqu'en 1897), dans le Val-de-Marne
 Saint-Maur-sur-le-Loir, en Eure-et-Loir

Anciennes communes françaises 
 La Branche-du-Pont-de-Saint-Maur, devenue Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne
 Saint-Maur, ancienne commune de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée au Thoureil
 Saint-Maur, ancienne commune de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Lunéville
 Saint-Maur, aujourd'hui Tamzoura dans la wilaya d'Aïn Témouchent, commune de l'ancien département d'Oran, nommée en l'honneur de Jules du Pré de Saint-Maur

Village en Belgique 
 Saint-Maur, section et village de la ville de Tournai

Voir aussi 
 Congrégation de Saint-Maur, congrégation de moines bénédictins français.
 Mauri Monasterum (le monastère de saint Maur), transformé plus tard en Marmoutier, dans le Bas-Rhin.

Homonymie de toponyme